

Patronymes 
Morishige est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Suwa Morishige (inconnue-inconnue), bushi de l'époque de Kamakura de l'histoire du Japon ;
 Sakuma Morishige (?-1560), samouraï de l'époque Sengoku de l'histoire du Japon ;
 Akashi Morishige (1566-1618), samouraï de la fin de l'époque Azuchi-Momoyama et du début de l'époque d'Edo de l'histoire du Japon ;
 Morishige Yamamoto (1882-1962), cavalier japonais de concours complet ;
 Hisaya Morishige (1913-2009), acteur, compositeur et parolier japonais ;
 Morishige (?-2020), mangaka japonais ;
 Masato Morishige (1987-), footballeur international japonais.

Patronyme japonais